Phaser – effetto elettronico per strumenti musicali
Phaser – armi tipiche della saga Star Trek
Phaser – stampanti laser prodotte da Xerox